A másvilág a következőkre utalhat:
 Túlvilág, a hely ahová a holtak kerülnek
 Más világ, 2001-es spanyol pszichológiai thriller
 Más világ, a Unique együttes albuma
 Másvilág, 2000-es amerikai sci-fi sorozat
 Másvilág, Tad Williams könyvsorozata 
 Másvilág, Dan és Kevin Hageman Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei animációs sorozat